Dragonja je lahko:

Dragonja reka (s kanalom Stara Dragonja)
Dragonja naselje
Dragonja, priimek več znanih ljudi